Em 1912–13 no futebol português, o Benfica venceu o Campeonato Regional de Lisboa, e a Académica de Coimbra venceu a Taça José Monteiro da Costa.

Títulos 
Regionais
 Campeonato Regional de Évora – Vitória Académico
 Campeonato Regional de Lisboa – Benfica
 Campeonato Regional de Portalegre – SL Portalegre
Não-oficiais
 Taça Clube União do Norte – FC Porto
 Taça do Império – Benfica
 Taça José Monteiro da Costa – Académica de Coimbra
 Torneio Três Cidades – Benfica

Futebol de 1912 em Portugal
Futebol de 1913 em Portugal
1912–13